Kampong Cham est le nom de: 
 Province de Kampong Cham, une province du Cambodge
 District de Kampong Cham, un district dans cette province
 Kampong Cham, la capitale de cette province, la troisième ville du Cambodge en population